Město eller Mesto kan syfta på:

Geografi 
 Město – en stad i Tjeckien, se Teplá (stad)
 Město Albrechtice – en stad i Tjeckien

Personer 
 Mesto (DJ) (1999–), en nederländsk DJ & musikproducent Melle Stomp
 Giandomenico Mesto (1982–), en italiensk fotbollsspelare